

Toponyme 
 Doye est une commune française, située dans le département du Jura.

Hydronymes 

La Doye est le nom de plusieurs cours d'eau du massif du Jura :

département de l'Ain 
 la Doye, petite rivière de  du département de l'Ain prenant sa source à Vieu-d'Izenave, puis traversant la commune de Condamine, avant de se jeter dans l'Oignin à Maillat.

 la Doye, petit ruisseau de la commune des Neyrolles dans le département de l'Ain, qui se jette dans le bief de Colliard, affluent du Merloz alimentant le lac de Nantua ; sa source, qui est exploitée industriellement par Cristaline, constitue un site naturel classé de l'Ain.

département du Jura 
 la Doye, petite rivière de  du département du Jura, prenant sa source à Lains, traversant Montagna-le-Templier et se jetant dans le Suran à Montfleur  ; elle est parfois dénommée la Doye de Montagnat ou de Montagna.

 la Doye, petit ruisseau de  de la commune de Savigna (département du Jura), qui se jette dans la Valouse, affluent de l'Ain.
 la Doye petit ruisseau de  prenant source à Rupt, confluent avec l'Angillon sur la commune de Chapois  dans le département du Jura.

Patronyme 

 André Doye, footballeur français.

Références